Kienleiten ist der Name folgender Orte:

 Kienleiten (Reichenbach), Ortsteil der Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Kienleiten (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich